Offermann steht für:

 die niederdeutsche Schreibweise für Opfermann, eine Bezeichnung für einen Küster, der gleichzeitig auch noch Organist ist

Offermann ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Offermann (* 1960), deutsche Fußballspielerin
 Christel Offermann-Clas, luxemburgische Rechtswissenschaftlerin
 Erich Offermann (1885–1930), deutscher Flugingenieur, Segelflugzeugkonstrukteur und Flugpionier
 Erich Offermann (Mineraloge) (1920–2009), Schweizer Jurist und Amateurmineraloge
 Friedrich Offermann (1859–1913), deutscher Bildhauer
 Johann Heinrich Offermann (1748–1793), österreichischer Textilfabrikant

 Leopold Offermann (1837–1919), deutscher Ingenieur und Textilunternehmer
 Sabine Offermann (1894–nach 1938), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Theodor von Offermann (1822–1892), österreichischer Industrieller

Siehe auch:
 Offerman
 Offermanns
 Offermann GmbH, Hersteller von Lederwaren, gegr. 1842 in Bergisch Gladbach